XIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 16 по 26 ноября 1950 года в Ленинграде (РСФСР) на Зимнем стадионе.

В соревнованиях приняло участие 24 команды из 14 союзных республик (кроме Киргизской и Туркменской): РСФСР («Динамо» Москва, ДО Ленинград, ЦДКА, «Локомотив» Москва, «Спартак» Москва, «Спартак» Ленинград, «Наука» Грозный, «Металлург» Магнитогорск), УССР («Наука» Харьков, «Наука» Днепропетровск, ДО Харьков, «Спартак» Киев), ГССР («Локомотив» Тбилиси), БССР («Большевик» Минск), АзССР («Нефтяник» Баку), ЛатССР (ЛГУ Рига), УзССР («Локомотив» Ташкент), ЭССР («Спартак» Таллин), АрмССР («Спартак» Ереван), ЛитССР («Динамо» Вильнюс), МССР («Спартак» Кишинёв), ТаджССР («Большевик» Сталинабад), КазССР («Большевик» Алма-Ата), КФССР (ДО Петрозаводск).

Соревнования прошли в два этапа — предварительный, на котором определилась восьмёрка финалистов, и финальный, где они поборолись за медали, а 16 неудачников разыграли места с 9-го по 24-е.

Вновь успех сопутствовал команде ЦСКА, в напряжённом пятисетовом поединке вырвавшей победу в матче и турнире у московского «Динамо».

В пятый раз подряд и последний в своей истории завоевали медали армейцы Ленинграда.

Успешным следует считать выступление молодой команды «Спартак» Киев, впервые в своей истории занявшей четвёртую строчку.

Предварительный этап

1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

4 подгруппа

5 подгруппа

6 подгруппа

7 подгруппа

8 подгруппа

Финальный турнир

Подгруппа «А» 
Восьмёрка сильнейших команд по итогам предварительного этапа разыграли медали по круговой системе.

Подгруппа «Б»

Подгруппа «В»

Медалисты 
 ЦДКА: Евгений Алексеев, Георгий Бурцев, Владимир Гайлит, Григорий Гранатуров, Б. Кабанов, Константин Рева, Владимир Саввин, Вадим Скворцов, Владимир Харитонов. Тренер — Григорий Берлянд.

 «Динамо» (Москва): Владимир Васильчиков, Валентин Китаев, Е. Кузьмин, Виктор Мальцман, И. Савкин, Анатолий Седов, Алексей Силуянов, Владимир Щагин, Алексей Якушев. Тренер — Николай Бендеров.

 ДО (Ленинград): Порфирий Воронин, С. Дайтер, Аркадий Жаворонков, Андрей Ивойлов, Виктор Кадыков, Николай Михеев, Владимир Ульянов, Дмитрий Шилло, Анатолий Эйнгорн. Тренер — Н. Аракчеев.

Литература 
 Спортивный ежегодник 1950 г. Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. — М.: Физкультура и спорт, 1952
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

См. также 
Кубок СССР по волейболу среди мужчин 1950

1950 год в волейболе
Спорт в России в 1950 году
Ноябрь 1950 года
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
1950 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1950 году